La Beta Ethniki 1999-2000 è la 41ª edizione del campionato greco di calcio di secondo livello.

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Ammesse in Alpha Ethniki 2000-2001
 Ammessa ai Play-off
 Ammessa ai Play-out
      Retrocesse in Gamma Ethniki 2000-2001

Play-off 
Incontri

Classifica

Play-out 
Incontri

Classifica

Note 

Campionato greco di calcio
Calcio nel 1999
Calcio nel 2000